Simon Gábor

 Simon Gábor (1857–1933) főgimnáziumi tanár
 Simon Gábor (1945) erdélyi fuvolaművész, sportoló, operaigazgató
 Simon Gábor (1947) labdarúgó (Dunaújváros)
 Simon Gábor (1964) politikus, országgyűlési képviselő (MSZP)
 Simon Gábor (1972) politikus, országgyűlési képviselő (MSZP)
 Simon Gábor (?) rádiós műsorvezető

Hasonló nevűek

 Simon Géza Gábor jazztörténész, szerkesztő
 Simon Gábor Dezső zenei író, kritikus, közíró